Liste détaillée expliquant les mots du Jargon de Star Trek ou de Culture de Star Trek ne requérant pas un article détaillé (Liste de K à O).

Katra 
Nom donné à l'esprit des Vulcains. Au seuil de la mort, le katra peut être transféré dans le corps d'une autre personne généralement proche afin de pouvoir être ramené sur Vulcain.

Kolinahr 
Le Kolinahr est une discipline rituelique vulcaine destiné à expurger tous les vestiges d'émotions grâce à la maîtrise de la logique pure.

Spock avait commencé le rituel de kolinahr après avoir pris sa retraite de Starfleet. Il refusa d'achever le rituel lorsqu'il reçut de puissants signaux télépathiques émis par l'entité V'Ger (Star Trek, le film).

Notes et références 

memory-alpha

Univers de Star Trek